Hurworth bezeichnet
 HMS Hurworth, ein Zerstörer der britischen Royal Navy
 Hurworth (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Hurworth-on-Tees, Dorf im Borough Darlington in England